Arre se poate referi la:
 Arre, Veneto, comună din provincia Padova, Italia
 Arre, Gard, comună din Gard, Franța
 Arre (râu), afluent al râului Hérault din Franța
 ARRE, Assault Regiment, Royal Engineers, o unitate a British Royal Engineers, parte a 79th Armoured Division în cel de-al Doilea Război Mondial